Юлин — шведская и финская фамилия. Известные носители:
  (1846—1906) — финский предприниматель, управляющий компании «Fiskars» с 1875 года.
 Юлин, Анатолий Иванович (1929—2002) — советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы.
 Юлин, Борис Витальевич (род. 1967) — российский публицист, военный эксперт.
 Юлин, Афанасий Иванович (около 1950-х годов) — ловозерский саам, промысловик.
  (род. 1978) — финская футболистка.
  (1879—1950) — финский политик, министр финансов Олонецкого правительства.
  (1871—1944) — финский предприниматель, президент компании «Fiskars» с 1906 по 1943.
 Юлин, Магда (1894—1990) — шведская фигуристка.
 Юлин, Михаил Иванович (1895—1941) — российский военачальник, обладатель ордена Красного Знамени (1922).
 Юлин, Харальд (1890—1967) — шведский ватерполист и пловец.
 Юлин, Харрис (род. 1937) — американский актёр театра, кино и телевидения, театральный режиссёр.
 Юлин, Юхан (1752—1820) — шведский естествоиспытатель, член Стокгольмской академии наук.
  (1787—1853) — финский промышленник.
 Юлин, Юхан Кристофер (1818—1884) — шведский писатель и актёр.
Юлина
 Юлина, Нина Степановна (1927-2012) - специалист в области истории западной философии, доктор философских наук, профессор.